Colonial Country Club (Tennessee), een countryclub met een golfbaan in Memphis, Tennessee
 Colonial Country Club (Texas), een countryclub met een golfbaan in Fort Worth, Texas